Facing the Music – film del 1933 diretto da Harry Hughes
Facing the Music – film del 1941 diretto da Maclean Rogers
Facing the Music – documentario del 2001 diretto da Robin Anderson, Bob Connolly